Neoaulonastus sidorchukae  — вид хищных тромбидиформных клещей семейства Syringophilidae из подотряда Prostigmata. Южная Азия: Шри-Ланка.

Описание 
Микроскопического размера клещи (длина менее 1 мм). Длина тела от 490 до 530 мкм. Инфракапитулум и стилофор непунктированные. Длина стилофора 125 мкм, длина подвижного пальца хелицер 90 мкм.  Все идиосомальные щетинки гладкие. Обнаружены в подхвостье воробьинообразной птицы нектарницы Leptocoma zeylonica (Linnaeus) (Passeriformes: Nectariniidae). 
Вид  был впервые описан в 2019 году польскими акарологами и назван в честь российского акаролога и палеонтолога Екатерины Алексеевны Сидорчук (1981–2019), трагически погибшей.

Примечания

Литература 
 Klimovicova M., Smolak R., Njoroge P. & Hromada M. (2014) A new species ad new host records of the quill mites (Acari: Syringophilidae) associated with sunbirds (Passeriformes: Nectariniidae). Acta Parasitologica, 59, 255—258. https: // doi.org/10.2478/s11686-014-0233-3
 Walter D. E., Lindquist E. E., Smith I.M., Cook D.R. & Krantz G.W. 2009. Order Trombidiformes. pp. 233–420 in Krantz, G.W. & Walter, D.E. (eds). A Manual of Acarology. Lubbock, Texas : Texas Tech University Press Third edition, 807 pp.

Ссылки 
 
 eol.org

Тромбидиформные клещи
Животные, описанные в 2019 году
Паукообразные Азии
Эндемики Шри-Ланки
Таксоны животных, названные в честь людей